Mohon (Ardennes), een voormalige gemeente, in 1966 opgegaan in Charleville-Mézières
 Mohon (Morbihan), een gemeente in het Franse departement Morbihan